Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2002 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo ABN AMRO World Tennis Tournament 2002 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Michail Južnyj (Qualificato)
 Adrian Voinea (primo turno)
 Martin Lee (Qualificato)
 Álex Calatrava (ultimo turno)

 Dennis van Scheppingen (ultimo turno)
 Renzo Furlan (primo turno)
 Ivo Heuberger (primo turno)
 Tomas Behrend (primo turno)

Qualificati 

 Michail Južnyj
 Jan Siemerink

 Martin Lee
 Ivo Heuberger

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2002